El Torneig de Bogotà 2009, també conegut com a Copa Sony Ericsson Colsanitas 2009, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International tournaments de la WTA. La 17a edició del torneig es va celebrar entre el 14 i el 22 de febrer de 2009 al Club Campestre El Rancho de Bogotà, Colòmbia.

Quadre individual femení 

2009
WTA Tour 2009